«Наддвинье», Народное литературное объединение «Наддвинье» — объединение белорусских писателей, основанное в 1926 году в Полоцке, как Полоцкий филиал Маладняка. Является одним из самых старых в Белоруссии и по сей день продолжает свою творческую работу.

История 
Через «Наддвинье» прошло много известных белорусских литераторов. Среди знаменитых поэтов членами объединения являлись: А. Дудар, А. Звонак, среди прозаиков — Я. Скрыган. В предвоенное время заявили о себе: Э. Самуйленок, П. Бровка, Т. Хадкевич. Тут же делали свои первые шаги такие писатели, как: Г. Буравкин, В. Лукша, М. Барэйша, Н. Гальперович и другие.

Деятельность 
Участниками объединения издаются авторские и коллективные сборники поэзии, проводятся литературные вечера и творческие встречи. Также в газете «Полацкі веснік» всегда печатается литературная страница.

Литература 
 Бабко, М. У. «Надзвінне» литературное объединение белорусских писателей / М. У. Бабко // Республика Беларусь : энциклопедия : [в 7 т.] / редкол.: Г. П. Пашков [и др.]. — Минск : БелЭн, 2007. — Т. 5 : Минск-Педиатрия. — С. 290.
 Балдоўскі, М. Я. Ад вытокаў роднай зямлі / М. Я. Балдоўскі ; гутарыла Т. Філімонава // Полацкі веснік. — 2010. — 23 июл. — С. 5.
 Габриэлян, О. Н. Полоцкое народное литературное объединение «Надзвінне» / О. Н. Габриэлян // Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: Т. В. Белова [и др.]. — Минск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. — Т. 2 : Витебская область : в 2 кн. — Кн. 2. — С. 350.
 Загурская, Г. На творчым шляху, або Натхняе полацкая зямля / Г. Загурская // Полацкі веснік. — 2011. — 18 ноябр. — С. 7.
 Загурская, Г. «Наддзвінне»: ад пачатку да сёння / Г. Загурская // Літаратура і мастацтва. — 2012. — 12 окт. — С. 7.
 Кірылаў, Г. І. «Надзвінне» / Г. І. Кірылаў // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]. — Мінск : БелЭн, 2004. — Т. 18. Кн. 1 : Дадатак : Шчытнікі-Яя. — С. 432.
 Мелешко, В. На поэтической волне / В. Мелешко // Полацкі веснік. — 2016. — 20 янв. — С. 7.
 Мукамол, Л. Чары Надзвіння / Л. Мукамол, Г. Сакалова // Літаратура і мастацтва. — 2008. — 19 янв. — С. 14.
 Надзвінне : альманах Полацкага народнага літаратурнага аб’яднання. — Полацк : Спадчына Ф. Скарыны, 1999. — 159 с.
 «Надзвінню» — 75 // Літаратура і мастацтва. — 2001. — 14 сент. — С. 12.
 Сіўко, Ф. Паэзія збліжае гарады / Ф. Сіўко // Народнае слова. — 2002. — 25 окт. — С. 8.
 Ступакова, И. П. Встреча с читателями / И. П. Ступакова // Полацкі веснік. — 2016. — 26 фев. — С. 19.
 Філімонава, Т. Ад пачатку — да сёння / Т. Філімонава // Полацкі веснік. — 2016. — 27 янв. — С. 7.

Ссылки 
 Народное литературное объединение «Наддвинье». Полоцкий район, г. Полоцк

Литературные объединения Белоруссии